Thunor är ett släkte av kräftdjur. Thunor ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Thunor